Szwajcaria:
 Buus – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Sissach

Osoby:
 Eva Louise Buus – duńska malarka
 Emil Buus Thomsen – duński brydżysta
 Jacques Buus – flamandzki kompozytor
 Signe Buus Thomsen – duńska brydżystka

Zobacz też:
 Booz
 Booze
 Bous
 Bus
 Buss